Begovina est un toponyme qui peut désigner :
Begovina, un village situé en Bosnie-Herzégovine dans la municipalité de Stolac et dans le canton d'Herzégovine-Neretva, Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Begovina, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Danilovgrad.